Данный список нужен для описания внешней политики Судана и содержит страны, которые открыли дипломатические миссии для Судана. В 2018 году у Судана есть 50 посольств как в самом Судане, так и в Египте, Каире

Посольства

Другие дипломатические представительства в Хартуме 
  Европейский Союз (Делегация) 
  Мали (Генеральное консульство)
  Нигер (Генеральное консульство)

Консульство в Порт-Судан 
  Египет (Генеральное консульство)

Посольства нерезиденты в Каире

Посольство нерезидент в Найроби

Примечания 

Дипломатические представительства по принимающим странам
Внешняя политика Судана